Шами́ль Мунасы́пович Абдраши́тов (; 19 мая 1921 — 4 мая 1944) — лётчик-истребитель. Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, лейтенант.

Довоенная биография 
Шамиль Мунасыпович Абдрашитов родился 19 мая 1921 года в Оренбурге. По национальности татарин. Внук татарского поэта Шамсетдина Заки.

Окончив в 1937 году семь классов, Шамиль Абдрашитов работал мотористом в авиационных мастерских и одновременно учился в аэроклубе.

По путёвке комсомола в мае 1938 года Шамиль Абдрашитов был направлен на учёбу в Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков, после окончания которой в 1941 году служил на Дальнем Востоке.

Участие в Великой Отечественной войне 
Шамиль Абдрашитов Принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны с апреля 1943 года.

28 октября 1943 года лейтенант Шамиль Абдрашитов в составе четвёрки «Яков» установил расположение войск гитлеровцев, чем способствовал успешному освобождению совхоза «Аскания-Нова».

Ночью на 30 октября 1943 года во главе группы истребителей Шамиль Абдрашитов разбомбил Новогригорьевский аэродром.

В ряды ВКП(б) Шамиль Абдрашитов вступил в 1944 году.

Ночью 2 мая 1944 года Шамиль Абдрашитов сбил два гитлеровских бомбардировщика.

4 мая 1944 года во главе группы из шести «Яков» для уничтожения гитлеровской авиации на аэродроме мыса Херсонес лейтенант Шамиль Абдрашитов вылетел на боевое задание. В ходе бомбардировки аэродрома противнику был нанесён серьёзный урон. После выполнения приказа, когда группа улетала на базу, самолёт Шамиля Абдрашитова стал преследовать вражеский самолёт FW-190, который сбил советского лётчика. Абдрашитов сумел выброситься из горящего самолёта с парашютом, но упал в море и утонул.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1944 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками лейтенанту Шамилю Мунасыповичу Абдрашитову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Список воздушных побед 

Всего воздушных побед: 18+0боевых вылетов — 242воздушных боёв — 38

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»
 Орден Ленина
 Орден Красного Знамени
 Орден Александра Невского
 Орден Отечественной войны 1-й степени
 Орден Красной Звезды
 Грамота Президиума Верховного Совета СССР
 медали

Память 
 Именем Шамиля Абдрашитова названа улица в Оренбурге.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Герои Советского Союза — наши земляки. — Казань, 1982.
 Иванов А. А. Авиаторы Татарстана в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. — Казань, 2000.
 Людников И. И. Дорога длиною в жизнь. — Москва. 1985.
 Быков М. Ю. Асы Великой Отечественной. Изд. «ЯУЗА» — «ЭКСМО», 2007 г.

Ссылки 
 http://airaces.narod.ru/all5/abdrasht.htm
 

Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Члены КПСС